Osoby o tym nazwisku:
 Brigitte Engerer – francuska pianistka
 Cyrus Engerer – maltański polityk